Salvacion ist der Familienname folgender Personen:

 Andres Salvacion, philippinischer Politiker
 Shelby Serhee Salvacion (* 1992), philippinisch-US-amerikanische Fußballspielerin